BX steht für:
 Base Exchange, siehe Army & Air Force Exchange Service
 Batroxobin, synonyme Bezeichnung für das aus Schlangengift gewonnene Enzym Reptilase
 Berne eXchange, die Börse der Schweizer Stadt Bern
 Biopsie, ein Fachausdruck aus der Medizin für die Entnahme und Untersuchung von Material (meist Gewebe) aus einem lebenden Organismus
 Bordeauxdogge, eine von der FCI anerkannte französische Hunderasse
 Bremerhaven als Abkürzung der Fischereifahrzeuge der Hochseefischerei lt. Liste der Fischereikennzeichen in Deutschland 
 British Transport Police, eine Spezialeinheit der Polizei in Großbritannien für den Bereich des Bahntransports
 Bronx, Stadtteil von New York
 Brunei, als Ländercode (Federal Information Processing Standard 10-4) und ehemaliger NATO-Code für das Land
 Citroën BX, Personenkraftwagen der Firma Citroën
 Coast Air, eine ehemalige norwegische Fluggesellschaft, Hauptsitz in Haugesund nach dem IATA-Code
 Intel 440BX, Chipsatz für die Mikroprozessoren Pentium II, Pentium III und Celeron

BX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Birmingham
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für den Iran
 Ukraine: Oblast Chmelnyzkyj

Abkürzung